Архиепи́скоп Христодул (, в миру Хри́стос Параскеваи́дис, ; 17 января 1939, Ксанти — 28 января 2008, Афины, Греция) — Архиепископ Афинский и всей Эллады; предстоятель Элладской православной церкви с 28 апреля 1998. Первый предстоятель Элладской церкви, избранный демократическим путём.

Был известен независимой, а порой и конфронтационной, позицией в отношениях с Греческим государством, выступал против действий НАТО на Балканах и позиции в этих вопросах Греции как члена НАТО. В 2000 году выступил против удаления графы «вероисповедание» из удостоверений личности.

Биография

Ранние годы 
Родился 17 января 1939 года в Ксанти в Северной Греции и был сыном Константиноса и Василики Параскеваидис. Его семья приехала из Адрианополя в Восточной Фракии и поселилась в Ксанти после заключения Лозаннского договора. В возрасте 2 лет, после того как Греция была вовлечена во Вторую мировую войну, в 1941 году, его семья переехала по соображениям безопасности в Афины, где впоследствии Христодул жил до 35 лет. Он получил образование в начальной школе Кораиса, а затем в средней школе Леонтиоса в Патисии с отличной успеваемостью.

В 1957 году, в возрасте 18 лет, когда он был церковным певцом в храме Айя-Зони в Кипсели, он там познакомился с тогдашним диаконом Каллиникосом Карусосом (впоследствии митрополитом Пирейским), который служил в той же церкви. Он познакомился с Афанасием Ленисом (впоследствии митрополитом Калаврийским Амвросием). В 1958 году все трое основали монашеское братство «Хрисопиги» в Панграти.

В 1961 году он поселился вместе с Каллиником Карусосом и Афанасиосом Ленисом в монастыре Варлаама в Метеорах, настоятелем которого был назначен Каллиник. Он был рукоположен в монахи 16 мая 1961 года в монастыре Варлаама, а 17 мая 1961 года был рукоположен в сан диакона в Святой церкви святых Анаргиро в Трикале.

После двухлетнего пребывания в монастыре трое священнослужителей вернулись в Афины из-за разногласий, который возникли между ними и митрополитом Триккиским и Стагонским Дионисием (Хараламбусом). Митрополит Дионисий публично сообщил, что Братство растратило все сбережения монастыря на сумму в один миллион драхм. Особенно в отношении Христодулоса митрополит пожаловался, что его поведение было «немилосердным по отношению к епископу, сделавшему его монахом и рукоположившему в сан диакона», и это «способствовало моему строгому наблюдению за вами». В письме об изгнании Дионисий заключил: «Вы, дети мои, пали жертвами нечестивых. Вам очень понравился монастырь и вы сами. Я должен предстать перед вами суровым. Но, приписывая вышесказанное неопытности, поверхностности и энергии лукавого, я предоставляю это дело Богу».

В 1962 году он с отличием окончил юридический факультет Афинского университета со степенью бакалавра. В 1967 году с отличием окончил богословскую школу того же университета. В то же время он изучал византийскую музыку в Афинской консерватории.

Он был рукоположен в сан священника в 1965 году и был назначен проповедником в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Палеон-Фалироне, пригороде Афин, где пробыл 9 лет.

После письменных испытаний он был принят секретарём Священного Синода при архиепископе Иерониме I, а затем архиепископе Серафиме. 18 января 1973 года в Айос-Еорьосе близ Капандритиона основан Синодальный монастырь Панагии Хрисопиги, который находился в непосредственном подчинении Священного Синода.

Митрополит Димитриадский 
В 1974 году в возрасте 35 лет был избран митрополитом Димитриадским и Альмирским (историческая кафедра древнего города близ нынешнего Волоса), став самым молодым иерархом Элладской церкви на тот момент. Он был возведен на престол 4 августа 1974 года. Он принимал участие во многих церковных миссиях за рубежом. Он является автором многочисленных текстов богословского и морального содержания. Он был обозревателем церковной прессы и газет.

Основал «Дом мира Христова» (Σπίτι της Γαλήνης του Χριστού) для пожилых людей, «Христианскую солидарность» (Χριστιανική Αλληλεγγύη) для нуждающихся, Центр поддержки семьи и консультационную станцию по проблемам подростков. Он первым учредил собрания священнослужителей, создал лагеря для детей всех возрастов, объединение для молодёжи (στέκι για τη νεολαία), радиостанцию «Православное свидетельство» (Ορθόδοξη Μαρτυρία; первое епархиальное радио за пределами Афин) и Частную школу епархии. Он предоставлял стипендии от имени митрополии и способствовал отправке больных за границу. Он руководил Открытым университетом (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), создавал ассоциации по защите греческого языка в сотрудничестве с учёными региона. Он основал строительный комплекс на площади около 100 акров в районе Мелиссатика, за пределами Волоса. Сегодня за пределами офисов мегаполиса в этом комплексе функционирует конференц-центр. Когда он впервые приехал в Волос, там было двенадцать священников-богословов, в то время как когда он уезжал, он оставил после себя около 80.

В то же время он публиковал свои статьи во многих изданиях. Из-за статьи, опубликованной в местной прессе, городской совет Волоса в своём постановлении от 28 июня 1984 года объявил его «нежелательным» для города, поскольку считалось, что с помощью этой статьи он «вырвался из рамок своих религиозных обязанностей и даже напал на демократические институты».

В 1987 году он взял на себя обязательство документировать и представлять точку зрения Церкви по вопросам церковной собственности, поднятым тогдашним министром национального образования и по делам религий Антонисом Трицисом, и был одним из ораторов на митинге 1 апреля 1987 года. Священный Синод назначил его своим представителем в Комитете по разработке нового Устава Церкви в 1988 году, а также в Национальном совете по трансплантологии и Центре специального инфекционного контроля.

Предстоятель Элладской церкви 

28 апреля 1998 года епископатом Элладской церкви был избран подавляющим большинством голосов архиепископом Афинским и всей Эллады в качестве преемника Серафима (Тикаса), скончавшегося 10 апреля 1998 года. Интронизация архиепископа состоялась 9 мая того же года в Афинской митрополичьей церкви, где он также выступил со своей заключительной речью. Из-за политических трений с тогдашним правительством на его интронизации 9 мая не присутствовали ни президент, ни премьер-министр Греции Костас Симитис.

Во время своего предстоятельства он также предпринял ряд инициатив. Создал 14 специальных Синодальных комитетов по широкому кругу проблем современного общества. В 1998 году он учредил представительство Элладской церкви при Европейском Союзе, Совете Европы и ЮНЕСКО, а также специальную Синодальную комиссию по мониторингу европейских проблем. В 1999 году он учредил Фонд психосоциального просвещения и поддержки «Диакония» для решения социальных проблем с упором на наркоманию, а также предоставил центр профилактики. В том же году основал «Приют для матерей» для поддержки матерей-одиночек и женщин, подвергшихся насилию. Основал Центр поддержки семьи (Κέντρο Στήριξης Οικογένειας, ΚΕΣΟ) для помощи жертвам торговли людьми. Созданы детские сады для поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Учредил Молодежное агентство (Γραφείο Νεότητας) с лагерями, спортивными мероприятиями, студенческими собраниями и школами византийской музыки. В 2002 году начала действовать неправительственная организация Элладской церкви «Солидарность» (Αλληλεγγύη), занимающаяся оказанием гуманитарной помощи в Греции и за рубежом. В рамках «Солидарности»  в 2005 году было открыто общежитие «Сторги» с целью приема, лечения и реинтеграции в общество женщин, ставших жертвами домашнего или иного насилия. Он ввел субсидию на третьего ребенка в рамках «программы поддержки христианских семей во Фракии» в виде ежемесячного пособия в размере 35 000–40 000 драхм на ребенка в месяц, что дало положительные результаты в направлении увеличения рождаемости среди населения. По его инициативе Элладская церковь выделила 30 акров земли для создания мусульманского кладбища в Схисто.

Также в его дни был организован ряд конференций и семинаров, либо с его участием, либо под его эгидой, по ряду современных тем богословия, таких как ереси, священнические наклонности (ιερατικές κλίσεις) и катехизис. Была модернизирована радиостанция Элладской церкви, модернизированы издания «Εφημέριος» и «Εκκλησία», издан журнал «Τόλμη». 19 декабря 1999 года в церкви святого Константина в Омонии он рукоположил в первый в Греции православный священник из Африки, Теотимо Касомпо Цала.

В январе 2008 года архиепископу была присуждена российская международная премия «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

Болезнь и кончина 

В июне 2007 года в Афинах перенёс операцию по удалению раковой опухоли кишечника, но позднее выяснилось, что опухоль поразила и печень.

8 октября 2007 года, за три месяца до смерти, ввиду обнаружения метастазов, была отменена операция по пересадке печени, планировавшаяся в Jackson Memorial Hospital в Майами, США.

27 октября 2007 года архиепископ Христодул вернулся в Грецию и последние три месяца жизни провёл в своём доме недалеко от Афин, где и скончался 28 января 2008 года в возрасте 69 лет.

По сведениям греческого телевидения со ссылкой на полицейские источники, в течение двух дней более 300 тысяч человек пришли в афинский Благовещенский кафедральный собор, чтобы проститься с покойным.

31 января 2008 года чин отпевания покойного архиепископа возглавил патриарх Константинопольский Варфоломей в сослужении предстоятелей иных поместных церквей; на богослужении присутствовало всё политическое руководство Греции (Каролос Папульяс, Костас Караманлис и др.); Московский патриархат представлял митрополит Минский Филарет.

В надгробной речи патриарх Варфоломей отметил «его рвение в церковных делах, неустанную работу на благо Церкви, близость молодежи, преданность греческому народу, большой вклад в общественные и благотворительные труды церкви не только в Греции, но и везде, где страдали наши православные братья — в Сербии, России, Ливане и других странах».

Погребение состоялось с государственными почестями на Первом кладбище Афин в архиерейском некрополе, рядом с кладбищенской церковью.

Отношения с Константинопольским патриархатом 
В 2003 году произошло резкое обострение отношений между руководством Константинопольской церкви, с одной стороны, и священноначалием Элладской церкви и лично архиепископом Христодулом, с другой стороны, — вследствие разногласий о порядке назначения на епископские кафедры 36 епархий так называемых Новых территорий (Эпира, Македонии, Фракии и северной Эгеи), с 1928 года находившихся номинально в канонической юрисдикции Константинопольской церкви, но в фактическом ведении Элладской. Ввиду острого противостояния патриарх Константинопольский Варфоломей 30 апреля 2004 года на основании решения Синода Константинопольской церкви разорвал евхаристическое общение и прекратил поминовение архиепископа Христодула, причём среди обвинений со стороны патриарха в адрес архиепископа звучали упрёки в его «сговоре» с русскими с целью ослабления влияния кафедры Константинопольского патриарха; спустя месяц было достигнуто примирение и восстановление отношений в целом на условиях Константинополя.

Общественно-политическая деятельность 

Критиковал глобализацию, шаги по отделению школы от церкви, реформу греческой орфографии как действия, враждебные церкви и народу; находил оправдание террористическим актам против США, называл турок «восточными варварами».

В начале мая 2001 года, несмотря на массовые выступления протеста, принял в Афинах папу Иоанна Павла II, бывшего официальным гостем президента страны Стефанопулоса, и не возражал против открытия мечети в Афинах в следующем году. Однако, в январе 2002 года, сославшись на решение Синода, отклонил приглашение Иоанна ПавлаII посетить Рим с ответным визитом.

В мае 2001 года посетил Россию как гость Московского патриархата.

7 декабря 2001 года принял президента России Владимира Путина.

В 2005 году ряд греческих епископов (как ЭПЦ, так и вне её, например, впоследствии низложенный патриарх Иерусалимский Ириней) был замешан в коррупционный скандал, причём ряд журналистов связывали с их деятельностью и Христодула.

В июле 2006 года осудил руководство Израиля, заявив, что «действия Израиля по реализации своего права на самозащиту давно перешли любые рациональные границы».

14 декабря 2006 года имел в Ватикане встречу с папой римским БенедиктомXVI — первый официальный визит главы Элладской церкви в Ватикан. Ранее, в апреле 2005 года, Христодул присутствовал в Риме на похоронах предшественника Бенедикта, Иоанна Павла II.

Примечания

Ссылки 
 
 Христодул, архиепископ Афинский и всея Эллады (Параскеваидис) на сайте МП
 Стефан Макаридис. Десятилетие Христодула.
 Скончался предстоятель Элладской православной церкви Интерфакс.ru 29 января 2008 года
 Christodoulos, archbishop of Greece’s Orthodox Church, dies. The Associated Press 28 января, 2008 г.

Литература 
 

Предстоятели Элладской православной церкви
Умершие от рака печени
Похороненные на Первом афинском кладбище
Почётные доктора Ясского университета